Konzervace je uzavření nějakého stavu a zabránění jeho další změny. Pojem může označovat více významů:

 Konzervace potravin – metody a technologie pro dlouhodobější skladování netrvanlivých potravin za běžných teplotních podmínek
 Muzejní konzervace – viz sbírkový předmět
 Konzervace archeologického naleziště
 Konzervace stavby
 Konzervace (psychologie)
 Konzervatismus – politický směr, které usiluje o zachování současné nebo minulé situace

Viz též článek Mumie (konzervace lidských těl).